Афганістан на літніх Олімпійських іграх 1956 року у Мельбурні був представлений 12 спортсменами в одному виді спорту — хокей на траві.

Афганістан утретє взяв участь в Олімпіаді. Афганські атлети не здобули жодної медалі.

Хокей на траві 

Склад команди

Група А

26 листопада, 14:30       Індія    14—0    Афганістан

28 листопада, 11:30       Сінгапур    5—0    Афганістан

30 листопада, 14:30       США    1—5    Афганістан

Груповий турнір

 Індія пройшла у півфінал.

Посилання 
 

Країни на літніх Олімпійських іграх 1956
1956
1956 в Афганістані